A Supercopa Europeia de 2004 foi disputada entre Porto e Valencia CF. O resultado da partida foi de 1-2.

Detalhes

{| width=100% style="font-size:90%"
|
Melhor em campo:
 Rubén Baraja

Bandeirinhas:
 Steinar Holvik
 Ole Hermann Borgan
Quarto árbitro:
 Tom Henning Øvrebø

2004
Partidas do Futebol Clube do Porto